Zkratka SMD může mít několik významů:
 Surface Mount Device – součástka pro povrchovou montáž plošných spojů
 VKM kód českého dopravce Slezskomoravská dráha